Инновацио́нная организа́ция — это нововведение в организации, обеспечивающее ей повышение эффективности работы.

Инновационная стратегия организации — это ведущая стратегия организации, являющаяся её базой развития.

Инновационный процесс 
Инновационный процесс в организации состоит из следующих элементов:
 определение (инициация) инновации
 маркетинг инновации
 производство инновации
 воплощение инновации
 распространение инновации

Эффективность инноваций 
Инновации в организациях создают непрерывное развитие как самих организаций, так и их процессов. Также инновации развивают эрудированность и интеллектуальные возможности людей. Инновационная деятельность организаций только тогда таковой является, когда к повышению динамики развития предприятия.

Литература 
 Гершман М. А. Инновационный менеджмент. — М.: Маркет ДС, 2008. — 200 с.

Инновационный менеджмент